Austriacka Formuła 3 Sezon 2013 – trzydziesty pierwszy sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2013
2013 w sportach motorowych